Stanisław Mazurkiewicz (1891–1922) – kapitan łączności WP
 Stanisław Mazurkiewicz (1937–2022) – profesor nauk technicznych
 Stanisław Mazurkiewicz (1940–2022) – profesor nauk medycznych

Strony ujednoznaczniające